Klymenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Ihor Klymenko (* 1972), ukrainischer Politiker
 Julija Klymenko (* 1976), ukrainische Ökonomin und Politikerin

Siehe auch
 Klimenko